У́го Эдуа́рдо де Лео́н Родри́гес () (род. 27 февраля 1958 года в городе Ривера, Уругвай) — уругвайский футболист и футбольный тренер, в настоящее время занимается политической деятельностью. Один из самых выдающихся защитников мирового футбола 1980-х годов.

Биография

Футболист 
Уго де Леон родился в городе Ривера 27 февраля 1958 года. С детства увлекался футболом, всегда отличался своими лидерскими качествами, определившими впоследствии его позицию на поле — защитника, с которой легче видеть игру своих партнёров впереди и умело руководить их действиями на поле.

В 17 лет попал в молодёжный состав великого уругвайского клуба «Насьоналя», где сразу стал капитаном. В основе «трёхцветных» закрепился в 1977 году.

По-настоящему звёздным для де Леона и его команды выдался 1980 год — «Насьональ» во второй раз в своей истории выиграл Кубок Либертадорес и во второй же раз присовокупил к этому титул лучшей команды планеты (в матче за Межконтинентальный кубок был обыгран клубный чемпион Европы «Ноттингем Форест»). Однако сам де Леон не смог принять участие в МК-1980, поскольку к тому моменту (матч проводился в феврале 1981 года) уже перешёл в «Гремио».

В тот же год Уго выиграл в составе сборной Уругвая, в которой он дебютировал в июле 1979, турнир «Мундиалито», или Золотой Кубок чемпионов мира, приуроченный к 50-летию первого чемпионата мира (турнир начался в декабре 1980, а финал состоялся в январе 1981 года).

После своего триумфа в «Насьонале» де Леон перешёл в бразильский «Гремио». Эта команда в последние годы резко прогрессировала и приход де Леона словно внёс последний штрих перед великими победами команды. В первый же свой сезон за «трёхцветных» из Порту-Алегри де Леон становится чемпионом Бразилии — это был и первый титул столь высокого уровня в истории клуба. А спустя 2 года, в 1983, де Леон повторил высший дубль для мирового клубного футбола с «Гремио» — вначале был завоёван Кубок Либертадорес, а затем была добыта победа над европейской командой в Межконтинентальном кубке — на сей раз поверженным оказался западногерманский «Гамбург», что стало своего рода компенсацией за неучастие в МК-1980.

В 1984—1987 гг. выступал за другие два великих клуба Бразилии — «Коринтианс» и «Сантос», однако последний испытывал тяжёлые времена, и игрок после этого один сезон провёл в испанском «Логроньесе».

В 1988 году де Леон принял решение возвратиться в родной «Насьональ». И с ходу команде покорилась очередная вершина — Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок за один год. В финале КЛ-88 де Леон отметился забитым голом в дополнительное время в ворота «Ньюэллс Олд Бойз», что довело счёт матча до 3:0. Де Леон, наконец, принял участие в МК за родную команду, он провёл всю игру против ПСВ (один из базовых клубов сборной Голландии, ставшей в том году чемпионом Европы), закончившуюся со счётом 2:2. Де Леон был среди тех, кто реализовал свою попытку в послематчевой серии пенальти и «Насьональ» выиграл со счётом 7:6, завоевав свой третий из трёх Межконтинентальных кубков.

В 1989—1990 гг. выступал за аргентинский «Ривер Плейт», где стал чемпионом этой страны. В 1989 году в составе сборной принял участие в Кубке Америки, а год спустя — в чемпионате мира, после чего завершил 11-летнюю карьеру в «Селесте».

В 1991—1992 гг. выступал в бразильском «Ботафого» и японской «Тосибе». Завершил карьеру футболиста в 1993 году в родном «Насьонале».

Футбольный тренер 
В 1997 году де Леон тренировал бразильский «Флуминенсе», который испытывал жесточайший кризис. В 1998 и в 2000—2001 гг. трижды приводил «Насьональ» к титулу чемпионов Уругвая. В 2004 году тренировал мексиканский «Монтеррей».

В 2005 году внёс свой вклад в победу «Гремио», за который некогда выступал в качестве игрока, в Серии B чемпионата Бразилии. «Гремио» провёл лишь один сезон во втором эшелоне бразильского футбола и в том числе та перестройка, которую устроил Уго де Леон, позволила команде и дальше прогрессировать (во многом благодаря пришедшему Мано Менезесу) — в частности, в 2006 году «Гремио» уже без де Леона с ходу занял третье место в Серии A, а в 2007 году «Мушкетёры» дошли до финала Кубка Либертадорес, где уступили «Боке Хуниорс».

Политик 
Однако де Леон принял решение начать политическую карьеру. В марте 2009 года Уго де Леон начал активную агитационную кампанию в поддержку исторически крупнейшей партии Уругвая — Колорадо, которая в последние годы испытывает серьёзный кризис.

16 июля 2009 года де Леон стал кандидатом в вице-президенты Уругвая от партии Колорадо в тандеме с кандидатом в президенты Педро Бордаберри. Хотя тандем и не смог пройти во второй тур, а президентом в итоге стал кандидат от Широкого фронта Хосе Мухика (в соперничестве с бывшим президентом страны Луисом Лакалье из Национальной партии), партия Колорадо прибавила по сравнению с выборами 2004 года — 17 % голосов избирателей против 10 %.

Титулы

Игрок 
 Чемпион Уругвая (3): 1977, 1980, 1992
 Чемпион Бразилии: 1981
 Чемпион Аргентины: 1989/90
 Чемпион Южной Америки среди молодёжи: 1977
 Кубок Либертадорес (3): 1980, 1983, 1988
 Межконтинентальный кубок (2): 1983, 1988
 Рекопа Южной Америки: 1989
 Межамериканский кубок: 1988
 Мундиалито: 1980/1981

Тренер 
 Чемпион Уругвая (3): 1998, 2000, 2001
 Чемпион Серии B Бразилии: 2005 (пост-фактум)

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте «Насьоналя» в разделе величайших игроков клуба
 Биография
 Grêmio se afirma como o clube «castelhano» do Brasil

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Логроньес»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Хоккайдо Консадоле Саппоро»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Итуано»
Тренеры ФК «Флуминенсе»
Тренеры ФК «Насьональ» Монтевидео
Тренеры ФК «Монтеррей»
Тренеры ФК «Гремио»
Политики Уругвая